Битва при Херонее (447 до н. э.)
 Битва при Херонее (338 до н. э.)
 Битва при Херонее (245 до н. э.)
 Битва при Херонее (87 до н. э.)
 Битва при Херонее (86 до н. э.)
 Битва при Херонее (1311)

Херонея